Santo Antônio do Aracanguá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santo Antônio do Aracanguá (ort), São Paulo, 
 Santo Antônio do Aracanguá (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar